Il turno preliminare della Euroleague Basketball 2013-2014 prevede un torneo a eliminazione diretta, a cui partecipano 8 squadre. Le partite si sono giocate tra il 1º e il 4 ottobre. La vincente si qualifica alla regular season. Le perdenti vengono invece ammesse all'ULEB Eurocup 2013-2014.

Squadre partecipanti
 Telenet Ostenda
 ČEZ Nymburk
 EWE Oldenburg
 VEF Riga
 Lietuvos Rytas
 Cimberio Varese
 Chimki
 Banvit

Risultati

Primo turno

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 

Euroleague Basketball 2013-2014